Сюорд (округ, Канзас)
 Сюорд (округ, Небраска)